Ронин се може односити на:
 Ронин, назив за самураја без господара у феудалном Јапану.
 Ронин (филм), амерички филм из 1998. године.